Superligaen 1991 var den första säsongen i den danska fotbollsligan Superligaen, styrd av Dansk Boldspil-Union. 

Ikast fS, som kom sist, blev direkt nerflyttat till 1. division. Vinnaren av 1. Division flyttades upp till Superliga. Silkeborg IF, som kom näst sist, och tvåan i Division 1 spelade en kvalmatch om platsen i Superliga.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Nedflyttningskval

Skytteligan

Källor 
 Danskfodbold.com
 Peders Fodboldstatistik

1991 i Danmark
Fotbollssäsongen 1991
1991